Lådan kan syfta på:

 Låda i bestämd form.
 Lådan (revy) – en revy av Hasse och Tage
 Lådan (film)'' – en filmversionen av samma revy från 1968
 Lådan (bostad) – arkitekten Ralph Erskines första egna bostad